Azzano bezeichnet:

 Azzano Decimo, eine Stadt in der Region Friaul-Julisch Venetien, Italien
 Azzano d’Asti, eine Gemeinde in der Region Piemont, Italien
 Azzano Mella, eine norditalienische Gemeinde in der Provinz Brescia in der Lombardei
 Azzano San Paolo, eine italienische Gemeinde in der Provinz Bergamo in der Region Lombardei

 Maiensäss Azzano, ein Maiensäss oberhalb der Gemeinde Arosio TI, Kanton Tessin, Schweiz